Первомайский — посёлок в Абдулинском городском округе Оренбургской области.

География 
Посёлок расположен в северо-западной части области, недалеко от центра городского округа — Абдулино.
Часовой пояс

История 
До 1 января 2016 года посёлок являлся центром Первомайского сельсовета.

Население

Примечания 

Населённые пункты Абдулинского городского округа